Звіробі́й:

 Звіробій — рід рослин родини звіробійних
 Звіробій — острови в Північному Льодовитому океані
 «Звіробій» —  роман Джеймса Фенімора Купера
 Звіробій — прізвисько Натаніеля Бампо, головного героя серії романів Джеймса Фенімора Купера
 «Звіробій» — радянський художній фільм 1990 року за однойменним романом
 «Звіробій» — російський серіал 2009 року
 Маруся Звіробій (Олена Самбул (Біленька)) — українська доброволець, інструкторка навчального центру ДШВ, громадська діячка, блогерка.